USS Milwaukee — кораблі ВМС США, названі на честь міста Мілвокі.

 USS Milwaukee (1864) — річковий монітор однойменного типу. Збудований у 1864 році. Брав участь у громадянській війні в США. Підірвався на міні та затонув 28 березня 1865 року. У 1868 році піднятий та розібраний на метал.
 USS Milwaukee (C-21) — крейсер типу «Сент-Луїс». На службі протягом 1906-1917 років. Розібраний у 1919 році.
 USS Milwaukee (CL-5) — легкий крейсер типу «Омаха». Збудований у 1923 році. У 1944 році переданий ВМФ СРСР, де отримав назву «Мурманськ». У 1949 році повернений США і того ж року зданий на злам.
 USS Milwaukee (AOR-2) — танкер-заправник типу «Вічита». На службі протягом 1969-1994 років. У 2009 році зданий на злам.
 USS Milwaukee (LCS-5) — бойовий корабель прибережної зони типу «Фрідом». У строю з 2015 року.

Назви військових кораблів США